Der Begriff Aufschießen kommt aus der Seemannssprache und wird in zwei Bedeutungszusammenhängen verwendet:

 das Wasserfahrzeug gegen den Wind drehen, siehe Aufschießer
 das Zusammenlegen von Tauwerk, siehe Aufschießen einer Leine

Aufschießend bezeichnet ein Konstruktionsmerkmal bei Feuerwaffen, siehe Aufschießende Waffe.